Scherbaum steht für:

 Scherbaum, Teil eines Rahmengerüstes von Frachtschiffen
 Scherbaum, Teil der Anspannung von Fuhrwerken, siehe Anze
 Scherbaum (Schärbaum), Gerät zum Schären

Scherbaum ist der Familienname folgender Personen:

 
 Anna Scherbaum (* 1968), deutsche Kunsthistorikerin
 Gustav Scherbaum (1906–1991), österreichischer Politiker (SPÖ), Bürgermeister von Graz
 Horst Scherbaum (1925–1996), deutscher Fußballspieler
 Hugo Scherbaum (1872–1947), österreichischer Politiker (GDVP)
 Marco Scherbaum (* 1974), deutscher Unternehmer, Europäischer Wirtschaftssenator und Fachbuchautor
 Michael Scherbaum (1937–2021), deutscher Baumeister

 Ralf Scherbaum (* 1973), deutscher Fußballtorhüter